— японська анімаційна студія, яка займалася виробництвом та реалізацією на ринку порнографічних аніме (хентаю) з 1996 до 2006 року.

Історія 
У липні 2006 року офіційний сайт студії (green-bunny.com) був закритий без пояснення причин. Компанія Green Bunny була підрозділом корпорації  (). Зі свого боку Happinet, до сфери діяльності якої входить випуск програмного забезпечення, іграшок, відеоігор та інші види бізнесу, контролюється японською холдинговою компанією Namco Bandai.

Green Bunny працювала над аніме як самостійно, так і спільно з різними студіями, зокрема з Anime International Company та BEAM Entertainment (ще одна торгова марка Happinet). Крім того, вона допомагала підготувати до випуску на DVD аніме інших компаній, зокрема видала Cream Lemon студії Fairy Dust у 1999 році і створену працівниками  Love Machine у 2002 році.

Список робіт 
У списку представлені усі аніме, які були створені за участю Green Bunny.
 синім кольором виділені аніме, які були випущені у співпраці з .
 жовтим кольором виділені аніме, які були випущені у співпраці з AIC.
 зеленим кольором виділені аніме, які були випущені у співпраці з іншими компаніями.
 сірим кольором виділені аніме, у роботі над якими Green Bunny брала другорядну участь (контроль, підтримка).

Примітки

Джерела

Посилання 
  
  
 
 

Анімаційні студії Японії
Підприємства Токіо
Засновані в Японії 1996